Poroniec – demon w słowiańskich wierzeniach
 Poroniec – potok, dopływ Białego Dunajca
 Poroniec – polana na Wierchu Poroniec w Tatrach
 Poroniec – potoczna nazwa szczytu Wierchporoniec w Tatrach